Да́льман (, ); также Дальманн  — шведская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Дальман, Анника (род. 1964) — шведская лыжница, призёрка чемпионата мира и этапа Кубка мира.
 Дальман, Дитмар (род. 1949) — немецкий историк.
 Дальман, Енни (род. 1981) — финская фотомодель.
 Дальманн, Николя (1769—1807) — французский генерал.
 Дальман, Фридрих Кристоф (1785—1860) — немецкий историк.
 Дальман, Эдуард (1830—1896) — немецкий китобой и исследователь Антарктики
 Дальман, Юхан Вильгельм (1787—1828) — шведский врач, профессор и энтомолог.